Фркуљевец може бити

 Фркуљевец Миховљански, насељено место у Општини Миховљан, Крапинско-загорска жупанија, Хрватска
 Фркуљевец Першавешки, насељено место у Општини Маче, Крапинско-загорска жупанија, Хрватска